Still puede referirse a:
Still (Bajo Rin), una localidad y comuna francesa, situada en el departamento de Bajo Rin en la región de Alsacia.
Still (El Oued), un municipio (baladiyah) de la provincia o valiato de El Oued en Argelia.
Still (empresa), una empresa alemana fabricante de carretillas elevadoras y equipos de almacén.